Nudo disteso – dipinto di Amedeo Modigliani del 1917 conservato a Parigi
 Nudo disteso – dipinto di Amedeo Modigliani del 1919 conservato a Parigi
 Nudo disteso con cuscino blu – dipinto di Amedeo Modigliani del 1916
 Nudo disteso di schiena – dipinto di Amedeo Modigliani del 1917 conservato nella Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino